Les Vachères – frazione di Arnad
 Vachères – comune francese
 Vachères – frazione di Ayas
 Vachères-en-Quint – comune francese